La Prime, film soviétique sorti en 1975
 La Prime, roman policier américain paru en 1995